Gašper Sušanj (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue en position de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Formé au HD mladi Jesenice, il commence sa carrière senior en 2004 avec le HK Kranjska Gora dans le Championnat de Slovénie. Il remporte le championnat national avec le HK Jesenice en 2010 et 2011. Parallèlement l'équipe évolue dans l'EBEL de 2008 à 2011. En 2012, il signe au Gamyo Épinal dans la Ligue Magnus. Il effectue deux saisons dans la Division 1 avec les Remparts de Tours de 2018 à 2020.

Carrière internationale
Il représente la Slovénie au niveau international. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| rowspan='2'| 2004-2005  || HD Jesenice Mladi U20 || Slovénie U20
|| 16 || 0 || 1 || 1 || 8 || 4 || 0 || 0 || 0 || 6 
|-
| HK Kranjska Gora || Državno Prvenstvo
|| 30 || 0 || 0 || 0 || 20 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'| 2005-2006  || HD Jesenice Mladi U20 || Slovénie U20
|| - || - || - || - || - || || || || ||  
|-
| HK Kranjska Gora || Državno Prvenstvo
|| 10 || 1 || 0 || 1 || 6 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'| 2006-2007 || HD Jesenice Mladi U20 || Slovénie U20
|| 18 || 3 || 11 || 14 || 70 || 5 || 1 || 2 || 3 || 31  
|-
| HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 24 || 1 || 6 || 7 || 28 || || || || ||  
|-
| 2007-2008 || HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 18 || 1 || 4 || 5 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 8  
|-
| 2008-2009 || HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 30 || 4 || 22 || 26 || 58 || 1 || 0 || 0 || 0 || 2  
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice || EBEL
|| 27 || 0 || 1 || 1 || 10 || 5 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| rowspan='2'| 2009-2010 ||  HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 4 || 2 || 2 || 4 || 0 || || || || ||  
|-
| HK Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 14 || 6 || 0 || 0 || 0 || 4  
|-
| 2009-2010 ||HK Jesenice || EBEL
|| 28 || 1 || 1 || 2 || 41 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'| 2010-2011 ||  HD mladi Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 23 || 2 || 7 || 9 || 54 || 2 || 0 || 2 || 2 || 2  
|-
| HK Jesenice || Državno Prvenstvo
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0  
|-
| 2010-2011 ||HK Jesenice || EBEL
|| 49 || 0 || 0 || 0 || 2 || || || || ||  
|-
| rowspan='2'| 2011-2012 || HDK Maribor || Državno Prvenstvo
|| 24 || 4 || 6 || 10 || 79 || 5 || 1 || 1 || 2 || 4 
|-
| HDK Maribor || Državno Prvenstvo
|| 4 || 1 || 4 || 5 || 0 || 4 || 0 || 2 || 2 || 6 
|-
| 2012-2013 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 24 || 2 || 10 || 12 || 91 || 14 || 3 || 2 || 5 || 34 
|-
| 2013-2014 || Dauphins d'Épinal || Ligue Magnus
|| 25 || 5 || 16 || 21 || 42 || 3 || 0 || 2 || 2 || 6
|-
| 2014-2015 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 25 || 0 || 2 || 2 || 32 || 23 || 3 || 3 || 6 || 18
|-
| 2015-2016 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 26 || 3 || 10 || 13 || 24 || 12 || 0 || 7 || 7 || 2
|-
| 2016-2017 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 43 || 5 || 15 || 20 || 32 || 4 || 0 || 2 || 2 || 18
|-
| 2017-2018 || Gamyo Épinal || Ligue Magnus || 6 || 0 || 7 || 7 || 72 || 6 ||0 ||3 ||3 ||10
|-
| 2018-2019 || Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 1 || 6 || 7 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Remparts de Tours || Division 1 || 26 || 3 || 12 || 15 || 18 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2020-2021|| Pionniers de Chamonix Mont-Blanc || Ligue Magnus || 22 || 0 || 2 || 2 || 43 || - || - || - || - || -

Au niveau international 

| 2008 || align="left"|Championnat du monde junior || 5|| 0|| 0|| 0|| 6|| +2|| align="left"|  Médaille de bronze de la Division 1, groupe B

Références 

Naissance en juin 1988
Naissance à Jesenice
Naissance en RS de Slovénie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HK Maribor
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Remparts de Tours
Joueur du Chamonix hockey élite